XOXO EXO es un programa de telerrealidad protagonizado por la boyband EXO.

Reparto 
 Suho
 Sehun
 Xiumin
 D.O
 Baekhyun
 Kai
 Tao
 Chanyeol
 Chen
 Luhan
 Kris
 Lay

Lista de episodios

Antecedentes 
XOXO EXO es un show de telerrealidad que "sigue a los chicos" en sus actividades después de que hicieran su reaparición. Como se desprende del grupo en todas sus promociones, también muestran a los miembros y fuera del escenario en un entorno global. El El "xoxo" en el título significa "besos y abrazos", que simboliza que los fanáticos son amados por EXO.

Controversias 
El segundo episodio del programa se emitió el 16 de mayo de 2014, era la transmisión en vivo de la banda, pero fue cancelado debido al miembro de EXO Kris había iniciado una demanda en contra de S.M. Entertainment para anular su contrato el jueves 15 de mayo de 2014.

Referencias 

Programas de televisión de Corea del Sur
Programas de televisión de Mnet
Programas de televisión en coreano
EXO